Rousson bezeichnet:

 Rousson (Gard), französische Gemeinde im Département Gard
 Rousson (Yonne), französische Gemeinde im Département Yonne
 Boris Rousson (* 1970), ehemaliger deutsch-kanadischer Eishockeytorwart
 Rousson et Chamoix, ehemaliger französischer Automobilhersteller